Proba masculină de triatlon de la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a avut loc la Fortul Copacabana în Rio de Janeiro la 18 august.

Un număr de 55 de sportivi din 31 de țări au luat parte la această cursă. 

Alistair Brownlee din Marea Britanie a devenit primul triatlonist care și-a apărat titlul olimpic la triatlon după victoria de la Jocurile Olimpice de vară din 2012. Fratele său mai mic, Jonathan Brownlee, a terminat pe locul al doilea și a adăugat o altă medalie olimpică la colecția lui după cea de bronz din 2012. Henri Schoeman a luat bronzul și a devenit primul sud-african care a câștigat o medalie olimpică la triatlon.

Cursa
Proba a avut loc la Fortul Copacabana. Aceasta a constat dintr-o probă de înot de 1,5 km de-a lungul plajei Copacabana. Concurenții au parcurs apoi 38,48 kilometri pe bicicletă constând din opt ture pe un traseu de 4,81 kilometri. Ultima probă a constat din 4 ture de 2,5 kilometri de alergare.

Rezultate
Legenda
 # reprezintă numărul de pe tricoul sportivului pentru această probă
 Înot reprezintă timpul realizat de sportiv în proba de înot
 Ciclism reprezintă timpul realizat de sportiv în proba de ciclism
 Alergare reprezintă timpul realizat de sportiv în proba de alergare
 Diferența reprezintă diferența de timp între atlet și câștigătorul probei
 Depășit înseamnă că atletul a fost depășit cu un tur de primul concurent, astfel că a fost scos din concurs

Referințe

Triatlon la Jocurile Olimpice de vară din 2016